Сен-Семфор'я́н-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 444,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Семфор'ян-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Семфор'ян-де-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Семфор'ян-де-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара